Point Break (1991), een Amerikaanse actiefilm uit 1991.
 Point Break (2015), een remake van deze film uit 2015.
 Een term uit de surfsport die refereert aan de plek waar een golf doorbroken wordt wanneer deze een rots raakt.